Dit is een lijst van planetoïden 46601-46700. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 08 februari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (46601) - || 1993 FV15|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (46602) - || 1993 FP34|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (46603) - || 1993 FY41|| 19 maart 1993 || UESAC
|-
| (46604) - || 1993 FH56|| 17 maart 1993 || UESAC
|-
| (46605) - || 1993 HQ1|| 18 april 1993 || R. H. McNaught
|-
| (46606) - || 1993 LK2|| 13 juni 1993 || Spacewatch
|-
| (46607) - || 1993 OY12|| 19 juli 1993 || E. W. Elst
|-
| (46608) - || 1993 RA2|| 12 september 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (46609) - || 1993 SQ1|| 16 september 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (46610) Bésixdouze || 1993 TQ1|| 15 oktober 1993 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (46611) - || 1993 TH4|| 8 oktober 1993 || Spacewatch
|-
| (46612) - || 1993 TS16|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (46613) - || 1993 TA17|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (46614) - || 1993 TV27|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (46615) - || 1993 TT32|| 9 oktober 1993 || E. W. Elst
|-
| (46616) - || 1994 AM || 2 januari 1994 || T. Kobayashi
|-
| (46617) - || 1994 BD1|| 19 januari 1994 || T. Kobayashi
|-
| (46618) - || 1994 CF16|| 8 februari 1994 || E. W. Elst
|-
| (46619) - || 1994 CR16|| 8 februari 1994 || E. W. Elst
|-
| (46620) - || 1994 EL1|| 6 maart 1994 || T. Kobayashi
|-
| (46621) - || 1994 EC7|| 9 maart 1994 || E. W. Elst
|-
| (46622) - || 1994 EF7|| 9 maart 1994 || E. W. Elst
|-
| (46623) - || 1994 GV10|| 14 april 1994 || PCAS
|-
| (46624) - || 1994 JV4|| 4 mei 1994 || Spacewatch
|-
| (46625) - || 1994 LM || 5 juni 1994 || Spacewatch
|-
| (46626) - || 1994 PL23|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (46627) - || 1994 PG24|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (46628) - || 1994 PD27|| 12 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (46629) - || 1994 PS38|| 10 augustus 1994 || E. W. Elst
|-
| (46630) - || 1994 SA11|| 29 september 1994 || Spacewatch
|-
| (46631) - || 1994 TQ3|| 5 oktober 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (46632) RISE || 1994 TN15|| 14 oktober 1994 || Kiso
|-
| (46633) - || 1994 VH1|| 4 november 1994 || T. Kobayashi
|-
| (46634) - || 1994 VR2|| 1 november 1994 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (46635) - || 1994 WK2|| 28 november 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (46636) - || 1994 WD3|| 28 november 1994 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (46637) - || 1994 WJ12|| 27 november 1994 || E. W. Elst
|-
| (46638) - || 1995 BO3|| 31 januari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (46639) - || 1995 BN4|| 28 januari 1995 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (46640) - || 1995 DU || 20 februari 1995 || T. Kobayashi
|-
| (46641) - || 1995 EY || 5 maart 1995 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (46642) - || 1995 FU4|| 23 maart 1995 || Spacewatch
|-
| (46643) Yanase || 1995 KM || 23 mei 1995 || A. Nakamura
|-
| (46644) Lagia || 1995 OF || 19 juli 1995 || A. Boattini, L. Tesi
|-
| (46645) - || 1995 OP1|| 19 juli 1995 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (46646) - || 1995 OC8|| 25 juli 1995 || Spacewatch
|-
| (46647) - || 1995 QP3|| 28 augustus 1995 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (46648) - || 1995 SY || 22 september 1995 || A. Vagnozzi
|-
| (46649) - || 1995 SN4|| 20 september 1995 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (46650) - || 1995 SR19|| 18 september 1995 || Spacewatch
|-
| (46651) - || 1995 SV26|| 19 september 1995 || Spacewatch
|-
| (46652) - || 1995 SV30|| 20 september 1995 || Spacewatch
|-
| (46653) - || 1995 SE33|| 21 september 1995 || Spacewatch
|-
| (46654) - || 1995 UB8|| 26 oktober 1995 || Y. Shimizu, T. Urata
|-
| (46655) - || 1995 UR9|| 16 oktober 1995 || Spacewatch
|-
| (46656) - || 1995 WT6|| 28 november 1995 || A. Vagnozzi
|-
| (46657) - || 1995 WM17|| 17 november 1995 || Spacewatch
|-
| (46658) - || 1995 YH12|| 19 december 1995 || Spacewatch
|-
| (46659) - || 1996 BB5|| 16 januari 1996 || Spacewatch
|-
| (46660) - || 1996 BM17|| 25 januari 1996 || LINEAR
|-
| (46661) - || 1996 CP1|| 12 februari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (46662) - || 1996 DO || 19 februari 1996 || T. Kobayashi
|-
| (46663) - || 1996 DR2|| 26 februari 1996 || Kleť
|-
| (46664) - || 1996 EK10|| 12 maart 1996 || Spacewatch
|-
| (46665) - || 1996 FD || 16 maart 1996 || NEAT
|-
| (46666) - || 1996 FX21|| 24 maart 1996 || E. W. Elst
|-
| (46667) - || 1996 HM2|| 18 april 1996 || R. H. McNaught
|-
| (46668) - || 1996 HM10|| 17 april 1996 || E. W. Elst
|-
| (46669) Wangyongzhi || 1996 LK || 6 juni 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (46670) - || 1996 NU || 15 juli 1996 || R. Linderholm
|-
| (46671) - || 1996 NW3|| 14 juli 1996 || E. W. Elst
|-
| (46672) - || 1996 OA || 16 juli 1996 || Kleť
|-
| (46673) - || 1996 OL2|| 23 juli 1996 || A. Boattini, A. Di Paola
|-
| (46674) - || 1996 PY8|| 8 augustus 1996 || E. W. Elst
|-
| (46675) - || 1996 QO || 17 augustus 1996 || NEAT
|-
| (46676) - || 1996 RF29|| 11 september 1996 || Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
| (46677) - || 1996 TK6|| 7 oktober 1996 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (46678) - || 1996 TZ8|| 12 oktober 1996 || T. B. Spahr
|-
| (46679) - || 1996 TE30|| 7 oktober 1996 || Spacewatch
|-
| (46680) - || 1996 YV || 20 december 1996 || T. Kobayashi
|-
| (46681) - || 1997 AN5|| 7 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (46682) - || 1997 AV5|| 1 januari 1997 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (46683) - || 1997 AK8|| 2 januari 1997 || Spacewatch
|-
| (46684) - || 1997 AX8|| 2 januari 1997 || Spacewatch
|-
| (46685) - || 1997 AG13|| 11 januari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (46686) Anitasohus || 1997 AS13|| 10 januari 1997 || NEAT
|-
| (46687) - || 1997 AP18|| 15 januari 1997 || Farra d'Isonzo
|-
| (46688) - || 1997 AB19|| 10 januari 1997 || Spacewatch
|-
| (46689) Hakuryuko || 1997 AL19|| 13 januari 1997 || T. Okuni
|-
| (46690) - || 1997 AN23|| 14 januari 1997 || S. P. Laurie
|-
| (46691) Ghezzi || 1997 BK3|| 30 januari 1997 || P. Sicoli, V. Giuliani
|-
| (46692) Taormina || 1997 CW1|| 2 februari 1997 || J. Tichá, M. Tichý
|-
| (46693) - || 1997 CK4|| 4 februari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (46694) - || 1997 CS9|| 1 februari 1997 || Spacewatch
|-
| (46695) - || 1997 CX13|| 4 februari 1997 || W. Offutt
|-
| (46696) - || 1997 CF20|| 12 februari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (46697) - || 1997 CM20|| 12 februari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (46698) - || 1997 CT25|| 13 februari 1997 || Spacewatch
|-
| (46699) - || 1997 CL26|| 14 februari 1997 || T. Kobayashi
|-
| (46700) - || 1997 CK27|| 8 februari 1997 || NEAT|}

Planetoïdenlijsten